«Бизертен» (;) — тунисский футбольный клуб из Бизерты. Выступает в Лиге 1 Туниса. Основан 20 июня 1928 года. Домашние матчи проводит на стадионе «15 октября», вмещающем 15 000 зрителей.

История 
«Бизертен» не относится к числу ведущих клубов Туниса, однако, вписал своё имя в историю континентального футбола как первый тунисский клуб, кому удалось выиграть международный трофей. Это событие произошло в 1988 году, когда «Северные Акулы» победили в Кубке Кубков КАФ — в финале по итогам двух матчей был повержен нигерийский клуб «Ранчес Бис» со счетом 1:0. Помимо этого, «Бизертен» дважды выигрывал Кубок Туниса и один раз становился сильнейшей командой страны. Последний на данный момент успеха клуба датируется 2004 годом, когда был выигран Кубок лиги Туниса.

Достижения

Местные 
 Чемпион Туниса — 1 (1983/84)
 Обладатель Кубка Туниса — 3 (1982, 1987, 2013)
 Обладатель Кубка лиги Туниса — 1 (2003/04)
 Обладатель Суперкубка Туниса — 1 (1984)

Международные 
 Кубок обладателей Кубков КАФ (1)
 Победитель: 1988

Известные игроки 

  Мохаммед Кадер
  Риад Буазизи
  Рашиди Йекини
  Маркос дос Сантос

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Неофициальный сайт клуба

Футбольные клубы, основанные в 1928 году
Футбольные клубы Туниса